El término Pujols puede estar vinculado o hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Toponimia 
 Cantón de Pujols, división administrativa francesa antes situada en el departamento de Gironda, región de Aquitania (suprimida el 22 de marzo de 2015).
 Los Pujols, pueblo de la isla de Formentera, Comunidad Autónoma de Islas Baleares, España.
 Les Pujols, población y comuna francesa de la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Ariège.
 Pujols, población y comuna francesa de la región de Aquitania, departamento de Gironda.
 Pujols, población y comuna francesa de la región de Aquitania, departamento de Lot y Garona.
 Pujols-sur-Ciron, población y comuna francesa de la región de Aquitania, departamento de Gironda.

Antroponimia (personas) 
 Albert Pujols (1980-), también conocido como José Alberto Pujols Alcántara, jugador de béisbol dominicano.
 Francesc Pujols (1882-1962), también conocido como Francesc Pujols i Morgades, escritor y filósofo español.
 Luis Pujols (1955-), también conocido como Luis Bienvenido Pujols Toribio, jugador de béisbol dominicano.